Die wilden Schwäne steht für:

 Die wilden Schwäne, Märchen von Hans Christian Andersen (1838)
 Die wilden Schwäne (1962), sowjetischer Film von Michail Zechanowski und Wera Zechanowskaja 
 Die wilden Schwäne (1977), japanischer Zeichentrickfilm
 Die wilden Schwäne, Alternativtitel von Die elf Schwäne, sowjetischer Film von Helle Karis (1987)